Velika nagrada Turčije 2005 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 21. avgust 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:26,797
| -
|-
! 2
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:27,039
| +0,242
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:27,050
| +0,253
|-
! 4
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:27,352
| +0,555
|-
! 5
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:27,501
| +0,704
|-
! 6
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:27,929
| +1,132
|-
! 7
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:27,944
| +1,147
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:28,419
| +1,622
|-
! 9
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:28,594
| +1,797
|-
! 10
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:28,963
| +2,166
|-
! 11
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:29,369
| +2,572
|-
! 12
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:29,764
| +2,967
|-
! 13
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:30,063
| +3,266
|-
! 14
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:30,175
| +3,378
|-
! 15
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:30,710
| +3,913
|-
! 16
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:32,186
| +5,389
|-
! 17
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| brez časa
| 
|-
! 18
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| brez časa
| 
|-
! 19
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| brez časa
| 
|-
! 20
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| brez časa
| 
|}
 Takuma Sato je bil zaradi oviranja Marka Webber (Sato je izgubil radijsko zvezo z moštvom) poslan na začelje štartne vrste, za Michaela Schumacherja, ki se je v 9. ovinku zavrtel, po kvalifikacijah pa so mu zamenjali motor.
 Narain Karthikeyan je utrpel dve okvari motorja.

Dirka

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 58
| 1:24:34,454
| 1
| 10
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 58
| + 18,609 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 58
| + 19,635 s
| 4
| 6
|-
! 4
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 58
| + 37,973 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 58
| + 39,304 s
| 13
| 4
|-
! 6
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 58
| + 55,420 s
| 5
| 3
|-
! 7
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 58
| + 1:09,292
| 12
| 2
|-
! 8
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 58
| + 1:11,622
| 10
| 1
|-
! 9
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 58
| + 1:19,987
| 20
|
|-
! 10
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 57
| +1 krog
| 11
|
|-
! 11
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 57
| +1 krog
| 16
|
|-
! 12
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 57
| +1 krogs
| 9
|
|-
! 13
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 55
| +3 krogi
| 17
|
|-
! 14
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 55
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 15
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 55
| +3 krogi
| 14
|
|-
! Ods
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 48
| Odstop
| 15
|
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 32
| Odstop
| 19
|
|-
! Ods
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 29
| Pnevmatika
| 6
|
|-
! Ods
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 28
| Motor
| 8
|
|-
! Ods
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 20
| Pnevmatika
| 7
|
|}

 Oba dirkalnika Williams-BMW sta odstopila zaradi poškodbe na zadnjih desnih pnevmatikah. 
 Michael Schumacher in Mark Webber sta trčila v 14. krogu. Schumacher zadnje vzmetenje je bilo poškodovano, a je po popravilu zapeljal nazaj na stezo, da si je popravil izhodišče na naslednjih kvalifikacijah.
 Juan Pablo Montoya je bil na udobnem drugem mestu, ko je v predzadnjem krogu zaradi prepoznega zaviranja trčil v Tiaga Monteira Tiago Monteiro. Krog zatem he Montoya zadnji oprijem in moral prepustiti drugo mesto Fernandu Alonsu.
 Felipe Massa je izgubil prednje krilce po trčenju z Nickom Heidfeldom v prvem krogu. Po zamenjavi je vodil do 29. kroga, ko mi je odpovedal motor.

Opombe 

 Vodilni: Kimi Räikkönen 1-58 (58).

Formula 1 sezona 2005
2005